

Дубки — село, Мінська область, Молодечненський район

Дубки — селище, Одинцовський міський округ, Московська область
 Дубки — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Дубки — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Дубки — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Дубки — село, Одеська область, Подільський район
 Дубки — село, Рівненська область, Сарненський район
 Дубки — місцевість у Кривому Розі
 Дубки — заповідне урочище в Миколаєві
 Дубки — пасажирський залізничний зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці
 Дубки — роз'їзд Херсонської дирекції Одеської залізниці